Ромено (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 1342 человека (2008 г.), плотность населения составляет 149 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 38010. Телефонный код — 0463.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.romeno.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики